Empresa Transporte del Sur opera a 6 líneas dos provinciales y 4 municipales, una de Presidente Perón y las otras dos de Almirante Brown, las líneas son las siguientes:

*Línea 200 (Desde 2001), ex línea de Expreso Cañuelas.

*Línea 404

*Línea 504 de Presidente Perón

*Línea 505 de Almirante Brown (Desde 2017) ex línea de General Tomas Guido (Operada por DOTA)

*Línea 506 de Almirante Brown (Desde 2017) ex línea de Empresa San Vicente (Operada por DOTA)

*Línea 521 de Almirante Brown (Desde 2017) ex línea de Empresa San Vicente (Operada por DOTA)

Historia 
En el año 2001 la empresa (Compuesta solamente por la 404 y la 504) adquiere a la línea 200 de la caída Expreso Cañuelas la cual era un servicio corto de la línea madre de la empresa (Línea 51), también por esos años llegan gente de la empresa Vieytes la cual operaba la línea 541 de Lomas de Zamora, actualmente esta ultima es operada por la empresa Yitos la cual junto con Autobuses Santa Fe controlan casi todo el transporte en dicho municipio. 

Durante la década del 2010 la empresa compró montones de coches 0Km, entre los que están algunos Nuovobus Bam Bam sobre chasis OF1418 de Mercedes Benz, Bi-met Corwin sobre el chasis ya mencionado también Nuovobus Menghi sobre chasis OH1621L-Sb de la marca alemana, entre muchos otros.

En el año 2017, la empresa se queda con las líneas 505, 506 y 521 de Almirante Brown, las 3 eran operadas por la empresa Doscientos Ocho Transporte Automotor, aunque por mal servicio el municipio le quito la concesión y se la dio a la empresa de la cual estamos hablando. Dicha empresa compro Metalpar Tronador II y La Favorita GR II sobre el chasis OF1519 de la alemana.

En el 2019, llegarían algunos coches fallidos de la empresa 216 carrozados por Bi-met para las 3 líneas de Almirante Brown, lo que también ocurrió ese año es que como Expreso Lomas después de muchas protestas quebró, y las dos líneas nacionales cambiaron de número y las licitaron, esta empresa había ofertado 23 coches 0KM solo para la 119 (Ex 112) carrozados por Nuovobus sobre el modelo Menghi y el chasis O500U, ademas de esos coches llegaron 4 Metalpar Iguazu II y 2 Ugarte Europeo IV 5 de ellos con chasis OH1618L-SB y el otro con el chasis OH1621L-SB todos ex línea 314.

Y en el 2022 compraron un articulado del año 2009 a la línea 180, también lo que pasó este año es que la empresa vendió la 119 al grupo 45.

Referencias 

Empresas de transporte de Argentina